Az EPA jelentései:

 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) archívuma
 Environmental Protection Agency (környezetvédelmi ügynökség, USA)
 European Pressphoto Agency
 Eikozapentaénsav (eicosa pentaenoic acid)
 EPA Larnaca (ciprusi futball club)